Дунайская военная флотилия — советское оперативное объединение военных кораблей и судов Черноморского флота ВС Союза ССР, в период  годов и отдельное оперативное объединение ВМФ СССР в период  годов, действовавшее на Дунайском речном бассейне, а также на Южнобугском и Днепровском речных бассейнах.

История 

Дунайская военная флотилия 1-го формирования
Флотилия сформирована на Дунае в июле 1940 года, в связи с присоединением Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Первоначально формирование базировалась в Измаиле.

В состав флотилии вошли корабли и суда, выделенные из состава Днепровской флотилии и Черноморского флота. Операционная зона флотилии простиралась более чем на 120 км — от устья реки до порта Рени. Флотилия входила в состав Черноморского флота, а оперативно была подчинена Одесскому военному округу. Перед флотилией стояли задачи: не допустить прорыва кораблей противника ниже порта Рени; не дать ему форсировать реку на участке Галац — устье Дуная; отразить совместно с армейскими частями попытку удара с направления Галац на Джуржулешты.

К началу Великой Отечественной войны побережье в районах Галаца, Исакчи, Чатала и Периправы было оборудовано противодесантными средствами, здесь же были установлены береговые батареи Дунайского сектора береговой обороны, организационно входившего в состав флотилии.

За несколько дней до начала военных действий Дунайская флотилия была оперативно подчинена 14-му стрелковому корпусу, на который возлагалась оборона всей Южной Бессарабии.

В начале Великой Отечественной войны совместно с войсками Южного фронта отражала удары румынских войск в ходе Приграничных сражений в Молдавии. 24 июня и  корабли флотилии успешно высадили самые первые в годы Великой Отечественной войны советские десанты на Дунае (см. Дунайский десант) и содействовали обороне захваченных на румынском берегу плацдармов почти месяц (до 19 июля). Флотилия активно поддерживала войска Южного фронта в оборонительной операции в Молдавии. В связи с отходом советских войск перебазировалась в Одессу, затем Николаев и Херсон, обеспечивала переправы через Южный Буг и Днепр. Корабли и личный состав флотилии участвовали в обороне Одессы.

Расформирована .

Дунайская военная флотилия 2-го формирования

Вторично флотилия была сформирована приказом Наркома ВМФ от . Основой для её формирования послужила бывшая Азовская военная флотилия Черноморского флота. Переброска первых кораблей и материальной базы флотилии началась с Азовского моря в Одессу по железной дороге, поскольку Крым ещё не был освобождён. 

Боевое крещение воссозданная Дунайская флотилия приняла в Ясско-Кишинёвской наступательной операции, затем активно действовала в Белградской операции, Будапештской операции, Венской наступательной операции и в значительном количестве армейских и частных наступательных операций.

Флотилия поддерживала артиллерийским огнём приречные фланги сухопутных войск, высадила 20 тактических десантов с высадкой около 25 000 человек (в том числе форсирование Днестровского лимана, десант в Жебрияны — Вилково, десант в Килию Новую, десанты в Радуевац и Прахово, десант в Смедерево, десант в Дунапентеле, Вуковарский десант, Герьенский десант, Эстергомский десант, Радваньский десант, десант у Орта, десант в районе Опатовац – Сотин, десант на Имперский мост). Проведено 12 набеговых операция и 25 массированных обстрелов прибрежных позиций противника по заявкам сухопутных войск. На Дунае вытралена 391 мина. Обеспечивая маневр наступавших по берегам Дуная советских войск, флотилия перевезла через него около 1 млн человек, более 1500 танков и самоходных артиллерийских установок (САУ).

После капитуляции Германии война для Дунайской флотилии не окончилась. Всю навигацию 1945 года и часть навигации 1946 года моряки флотилии вели боевое траление русла Дуная и гаваней на его берегах (при этом на минах погибли и получили повреждения несколько катеров-тральщиков, погибли десятки моряков). В 1945-1946 годах моряки флотилии участвовали в восстановлении Панчевского железнодорожного моста через Дунай под Белградом. Гитлеровцы не только взорвали каждую опору и каждый пролёт этого поста, но и сбросили в воду с каждого пролёта по железнодорожному эшелону с металлоломом, сверху — тонны металлических конструкций, а затем заминировали все эти завалы специально доставленными морскими минами и авиационными бомбами. Моряки флотилии сначала разминировали всё это подводное крошево (из-под воды извлечено боеприпасов в расчёта на 100 тонн взрывчатки), а затем разделывали искореженные металлические конструкции и кранами извлекали их (в целом подняло 5 800 тонн металла). Мост вступил в строй в ноябре 1946 года..

Расформирована в 1960 году.

Командный состав 

В годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время флотилией командовали:
 контр-адмирал Н. О. Абрамов (июль 1940 года — сентябрь 1941 года);
 контр-адмирал А. С. Фролов (сентябрь — ноябрь 1941 года);
 вице-адмирал С. Г. Горшков (апрель — декабрь 1944 года);
 контр-адмирал Г. Н. Холостяков (декабрь 1944 года — 1948 год);
 контр-адмирал С. Е. Чурсин ;
 вице-адмирал В. А. Ципанович  ;
 контр-адмирал А. А. Ураган ;
 контр-адмирал Н. М. Бачков .

Начальники штаба:
 капитан 1-го ранга В. В. Григорьев (июль 1940 года — сентябрь 1941 года); 
 капитан 1-го ранга А. В. Свердлов (апрель — август 1944 года);
 капитан  ранга А. А. Ураган ;
 капитан  ранга А. В. Свердлов ;
 капитан  ранга А. Ф. Аржавкин ;
 капитан  ранга А. В. Свердлов ;
 капитан  ранга Г. С. Гусев ;
 капитан  ранга А. В. Загребин ;
 капитан  ранга Г. С. Гусев .

Члены Военного совета:
 капитан  ранга А. А. Матушкин (апрель 1944 г. — до конца войны).

Командиры   Краснознаменной Керченско-Венской бригады речных кораблей:
  — капитан  ранга (с 12.1944 — капитан  ранга) П. И. Державин.

Командиры  Краснознаменной Сулинско-Братиславской ордена Ушакова бригады речных кораблей:

Командиры   Краснознаменной бригады траления (бригады тральщиков, бригады речных кораблей):

Боевой состав

Июнь 1941 года 
Перед началом Великой Отечественной войны Дунайская военная флотилия Черноморского флота имела в своём составе дивизион мониторов (5 единиц), дивизион бронекатеров (22 единицы), отряд катеров-тральщиков (7 катеров, по советской классификации — речные тральщики), отряд аэроглиссеров (6 единиц, в документах того времени части именовались полуглиссерами), 1 минный заградитель, 4 катера «морской охотник», 17 судов обеспечения (штабной корабль, плавмастерская, госпитальное судно, 2 колёсных буксира и т.д.). Также флотилии были оперативно подчинены 1 истребительная эскадрилья ВВС ЧФ (14 истребителей), 5 артиллерийских батарей, 1 зенитно-артиллерийский дивизион, 1 пулемётная и 1 стрелковая роты, и другие части Дунайского сектора береговой обороны Черноморского флота (ДуСБО ЧФ).

Кроме того, на Измаил базировался  Черноморский отряд пограничных судов (4 ЧОПС) Морской пограничной охраны НКВД СССР, имевший более 30 пограничных катеров (в том числе типа «МО»), которые влились в состав флотилии после начала боевых действий.

Корабельный состав флотилии на 22 июня 1941 года

Военно-воздушные силы флотилии на 22 июня 1941 года 
  отдельная истребительная авиаэскадрилья ВВС ЧФ — 3 И-153 + 13 И-15бис (Измаил).

Дунайский сектор береговой обороны 
 К началу войны сектор береговой обороны организационно входил в состав Дунайской флотилии. Береговые батареи сектора береговой обороны дислоцировались на побережье в районах Галаца, Исакчи, Чатала и Периправы. Сектор имел в своём составе две стационарные батареи и пять батарей на механической тяге, 23 орудия калибром от 45 до 152-мм. Береговые батареи располагались: № 725 (152-мм подвижная) — в Измаиле; № 724 (152-мм подвижная) — в селении Джуржулешты; № 717 (130-мм стационарная) — в селении Жебрияны; № 65 (45-мм противокатерная) — в г. Новая Килия; № 7 (75-мм стационарная) — в г. Вилково.

Состав Дунайского сектора береговой обороны по состоянию на 22 июня 1941 г.:

  подвижная артиллерийская батарея ДуСБО ЧФ — 4 ×  (Джурджулешты);
  подвижная артиллерийская батарея ДуСБО ЧФ — 4 ×  (Измаил);
  артиллерийская батарея ДуСБО ЧФ — 3 ×  (Жебрияны);
  артиллерийская батарея ДуСБО ЧФ — 4 ×  (Вилково);
  артиллерийская батарея ДуСБО ЧФ — 4 ×  (Килия);
  отдельный зенитно-артиллерийский дивизион ДуСБО ЧФ — 12 ×  (Измаил);
 Отдельная прожекторная рота ДуСБО ЧФ;
  отдельная пулемётная рота ДуСБО ЧФ;
  отдельная рота морской пехоты ДуСБО ЧФ;
 Отдельная рота связи ДуСБО ЧФ;
 Отдельная местная стрелковая (караульная) рота ВМБ Измаил;

 27 июня 1941 г. в Измаиле была установлена батарея № 726 (122-мм подвижная) с дальностью стрельбы 24 км.
 17 июля 1941 г. высшее армейское командование приняло решение оставить Бессарабию ввиду сложившейся крайне тяжёлой обстановки. Перед флотилией была поставлена задача эвакуировать свои тылы в Одессу и прикрыть со стороны Дуная отход частей 14-го стрелкового корпуса. Боевые корабли после выполнения этих задач должны были прорваться в море и следовать в Одессу. Батарея № 717 была снята и эвакуирована, батарея № 7 — взорвана при отходе. Батареи № 724, 725, 726, 65 по решению Военного совета Черноморского флота были переданы Одесской военно-морской базе и Киркитинскому сектору береговой обороны, где они с успехом действовали под Одессой и Николаевом. [БА_1967(20)] За умелое руководство боевыми действиями и проявленные мужество и отвагу большая группа бойцов и командиров Дунайской флотилии была награждена орденами и медалями. В числе их орденом Красного Знамени был награждён командир береговой батареи № 724 старший лейтенант А. В. Сидоров..[БА_1967(20)]

Апрель 1944 года 
В начале августа 1944 года, после создания Дунайской военной флотии флотилии, разведотряд разведотдела Штаба ЧФ под командованием В. А. Калганова "Бороды" был передан в ее распоряжение и стал называться разведотрядом разведывательного отдела штаба Дунайской флотилии. 24 августа 1944 года, в ходе наступление 3-го Украинского фронта, корабли флотилии вошли в Дунай. Для обеспечения их действий требовались разведданные, которые доставляли разведчики-черноморцы. Они устанавливали пути прохода бронекатеров, опрашивая местных жителей, уточняли минирование фарватеров, выявляли позиции береговых батарей, а также подбирали плацдармы для десантов. Постоянная задача - захват «языков».

Операции 
Корабли Дунайской военной флотилии участвовали в:
 Приграничных сражениях в Молдавии;
 Обороне Одессы;
 Ясско-Кишинёвской операции;
 Белградской операции;
 Будапештской операции;
 Венской наступательной операции;
 Значительном количестве армейских и частных наступательных операций.

Награды 
 6 января 1945 года —  Орден Красного Знамени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при форсировании Дуная и прорыве обороны противника и проявленные при этом доблесть и мужество.
 5 апреля 1945 года — Орден Нахимова I степени — награждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом Будапешт и проявленные при этом доблесть и мужество.
 Орден Кутузова II степени

Память 
В память о подвигах моряках Дунайской военной флотилии установлены памятнике в Херсоне и Измаиле. Помимо этого, в честь Дунайской военной флотилии названа одна из улиц Херсона.

См. также 
 Азовская военная флотилия

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Кудря М. Н. Черноморцы на Дунае. — Одесса: Маяк, 1990. — 183 с.
 Григорьев В. В. Дунайская флотилия в первые дни войны // Военно-исторический журнал. — 1980. — № 7. — С.52-57.

Ссылки 
 , на сайте ussrfleet.1939-45.ru.
 , на сайте victory.mil.ru.
 А. Вахмут. Первые дни войны на Дунае, на сайте rkka.ru.
 Б. Левчин. 327-й гвардейский Белградский дивизион артиллерийских катеров 116-й КБрРчК ЧФ. — : «Тайфун», 2010.
 В. Осинцев. 116-я Краснознаменная бригада речных кораблей ЧФ. — : Тайфун, 2009.
 https://web.archive.org/web/20170104201836/http://116brigada.ru/

Флотилии СССР